Aventureiro é um bairro situado no município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Localizado na zona leste da cidade, o bairro possui uma área de 9,43 km², com uma população estimada de  habitantes (2016). A população do bairro é distribuída demograficamente em 50,1% de homens e 49,9% de mulheres. O bairro Aventureiro possui o solo ocupado por 87,4% de residências, 6,8% de comércios/serviços, 0,4% de indústrias e 5,5% baldio.

Atualmente (2019) o bairro Aventureiro possui o maior número de imóveis residenciais de Joinville, de acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda (12,7 mil lares autônomos cadastrados). Além disso, o bairro também é o mais populoso da cidade, com cerca de 40 mil habitantes.

História 
O funcionamento do Aventureiro Esporte Clube, desde 1º de dezembro de 1951, influenciou na origem do nome deste bairro, sendo evidenciado nos ditos das pessoas e, principalmente, dos adversários: “Vamos ao campo do Aventureiro”. No princípio, as famílias estabelecidas obtinham o sustento através da lavoura. Cultivavam banana, aipim, arroz, cana de açúcar, milho, entre outras. Quando havia excedente de colheita, comercializavam com alguns armazéns e engenhos da região e do centro da cidade. Toda a produção era transportada por carroças, mas o mesmo não ocorria quando eram levadas ou trazidas do Município de São Francisco do Sul, onde o principal meio de transporte era a canoa. O rio Cubatão era muito visitado nos fins de semana, onde pescava-se peixes como por exemplo bagres, tainhota, robalo, cará, traíra etc. No mar a pesca era praticada com mais frequência, as canoas saíam do Portinho, hoje no lugar situa se a Tupiniquim Termotécnica S.A. O desenvolvimento do bairro deve se à instalação da Metalúrgica Duque S/A, produzindo peças para bicicletas e artefatos de alumínio e ferro para eletrodoméstico, a qual atraiu a mão de obra para a produção. A ocupação populacional se deu inicialmente em 1981 com a instalação do Conjunto Habitacional Castello Branco, popularmente conhecido como Cohab do Aventureiro.

Educação 
CEI Arte e Vida; CEI Aventuras de Criança; CEI Castello Branco; CEI Namir Alfredo Zattar; CEI Odorico Fortunato; CEI Parque Imperador; EEB Profª Maria Amin Ghanem; EEB Profº João Rocha; EEM Profº Eladir Skibinsk; EM Prefeito Wittich Freitag; EM Professora Eladir Skibinski; EM Senador Carlos Gomes de Oliveira; EM Vereador Curt Alvino Monich; EEB Profª Jandira D’Ávila.

Lazer 
Área de Lazer Santa Luzia; Praça Antonio Reinert; Praça Francieli Pavoski; Praça João Inácio do Nascimento; Praça Mario Valentim Muraro; Praça Osmar Evaristo Heck

Aventureiro (Joinville)